puszcza – wielki kompleks leśny

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 8
 Puszcza – wieś w woj. kujawsko–pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork 
 Puszcza – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź 
 Puszcza – osada w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Szlichtyngowa
 Puszcza – część wsi Tatar w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Puszcza – część wsi Barwałd Górny w woj. małopolskim,w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Puszcza – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Puszcza – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo 
 Puszcza – przysiółek wsi Przedlesie w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Miejscowości na Białorusi 
 Puszcza – wieś  w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Siemukaczy
 Puszcza – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.
 Puszcza – dawny zaścianek. Tereny na których był położony, leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka

Inne 
 Puszcza – gwarowa nazwa wsi Czystogarb w województwie 
podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza
 "Puszcza" – film w reżyserii Ryszarda Biske z 1932 roku

Zobacz też 
 Gołasze–Puszcza, Gronostaje–Puszcza, Puszcza Mariańska, Puszcza Miejska, Puszcza Rządowa